Waganow ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Wiktorowitsch Waganow (* 1936), sowjetischer Skilangläufer
 Jewgeni Alexandrowitsch Waganow (* 1948), russisches Biophysiker und Rektor der Sibirischen Föderalen Universität Krasnojarsk